Jataí (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Rio Jataí, rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo